Le terme lotus peut désigner :

Sciences et techniques

Biologie 
 Lotus est un nom vernaculaire donné à diverses plantes aquatiques, dont le Lotus sacré (Nelumbo nucifera).
 Lotus (Lotiers) est un genre de plantes herbacées, de la famille des Fabacées.

Informatique 
 IBM Lotus Domino est un serveur d'applications associé.
 Lotus 1-2-3 est un logiciel tableur de la société Lotus Software sorti en 1983.
 Lotus Connections est un logiciel de réseau social d'entreprise qui permet la recherche de personnes par expertise, envoi d'un message instantané, création de communauté thématique, liste de signets partagés, blog collaboratif et gestion d'activités communes.
 Lotus Notes est un logiciel de travail collaboratif, utilisé dans des entreprises ou des administrations pour gérer les projets, les courriels et les échanges d'informations autour d'une base commune.
 Lotus QuickR est un logiciel de type groupware ou système de gestion de contenu (ou CMS) édité par IBM.
 Lotus Software est une entreprise qui conçoit des logiciels et qui appartient à IBM. 
 Lotus Symphony est un pack de logiciel qui regroupe un tableur, un traitement de texte, et un logiciel de présentation basé sur Open Office.

Physique 
 L'effet lotus est un phénomène de superhydrophobie causé par une rugosité nanométrique.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'affaire du Lotus est un contentieux franco-turc, règlé par un arrêt de la Cour permanente de justice internationale en 1927.

Linguistique 
 Le lotus est un hiéroglyphe égyptien.

Culture et société

Architecture 
 Le lotus est un motif architectural d'ornementation et aussi un élément de structuration d'édifices sacrés en Asie.

Automobile 
 Lotus Cars est un constructeur de voitures de sport.
 Lotus Renault GP est la dénomination commerciale de l'écurie de Formule 1 Renault F1 Team en 2011.
 Lotus F1 Team est l'écurie présente en Formule 1 de 2012 à 2015.
 Team Lotus est l'écurie présente en Formule 1 de 1958 à 1994.
 Team Lotus est l'écurie de Tony Fernandes présente en Formule 1 en 2011, après avoir couru sous le nom Lotus Racing en 2010.

Cinéma 
 Lotus est un film roumain d'Ioan Cãrmãzan, sorti en 2004.
 Lotus est un film néerlandais de Pascale Simons, sorti en 2011.

Entreprises et produits 
 Lotus est une entreprise de papier toilette.
 Lotus Bakeries est une entreprise belge spécialisée initialement dans le spéculoos.

Jeux vidéo 
 Lotus Esprit Turbo Challenge est un jeu vidéo de 1990, développé par Magnetic Fields.
 Lotus est l'un des boss de MapleStory, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur.

Littérature et bande dessinée 
 Le Lotus bleu est un album de bande dessinée des Aventures de Tintin.

Marine 
 Le Lotus est  un paquebot français, surtout connu pour avoir, en 1926, fait sombrer en haute mer un navire charbonnier turc.

Musique 
  est un single d'Arashi sorti le .
  est une chanson de  présente sur l'album  sorti le .
  est une chanson de Dir En Grey présente sur l'album Dum Spiro Spero sorti le .
 Lotus est un album de Christina Aguilera sorti le .
  est un album d'Elisa sorti le .
 Lotus est un album de Santana sorti en .

Sports et exercices corporels 
 La position du lotus (ou simplement le lotus) est une position du yoga.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre